Die Liste der FFH-Gebiete in Schwaben (Bayern) bindet folgende Listen der FFH-Gebiete in schwäbischen Landkreisen und Städten aus dem Artikelnamensraum ein:

 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Aichach-Friedberg
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Augsburg
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Augsburg
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Dillingen an der Donau
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Donau-Ries
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Günzburg
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Kaufbeuren
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Lindau (Bodensee)
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Memmingen
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Neu-Ulm
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Oberallgäu
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Ostallgäu
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Unterallgäu

Die Auswahl entspricht dem Regierungsbezirk Schwaben (Bayern). Im Regierungsbezirk gibt es 120 FFH-Gebiete (Stand April 2016).

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Schwaben (Bayern)
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Schwaben (Bayern)
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Schwaben (Bayern)
 Liste der Geotope in Schwaben (Bayern)

Weblinks 

 Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete

!